

Localidades

Brđani (Brus)
Brđani (Gornji Milanovac)
Brđani (Novi Pazar)

Desambiguação